Casavecchia ima više značenja:
 Casavecchia, Arezzo
 Casavecchia, Genoa